National Provincial Championship 2004 – dwudziesta dziewiąta edycja National Provincial Championship, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby union. Zawody odbyły się w dniach 7 sierpnia – 23 października 2004 roku.

Dwadzieścia siedem uczestniczących zespołów zostało podzielonych na trzy hierarchicznie ułożone dywizje i w ramach każdej z nich drużyny rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym, następnie czołowe czwórki z każdej z dywizji awansowały do fazy pucharowej. Zwycięzca meczu zyskiwał cztery punkty, za remis przysługiwały dwa punkty, porażka nie była punktowana, a zdobycie przynajmniej czterech przyłożeń lub przegrana nie więcej niż siedmioma punktami premiowana była natomiast punktem bonusowym.

W zawodach zwyciężył zespół Canterbury dowodzony przez Richiego McCaw. W dywizji drugiej triumfowali zawodnicy Nelson Bays, powtarzając sukces z 1999 roku, a w barażu o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej mimo długiego prowadzenia ulegli drużynie Northland. Awans z dywizji trzeciej uzyskał natomiast zespół Poverty Bay. Najlepszymi zawodnikami sezonu zostali w nich uznani odpowiednio Richie McCaw, Mark Bright i Craig Tansley, a według dziennikarzy sportowych najlepszy był Wayne Ormond reprezentujący Bay of Plenty, wybrany spośród dwudziestu siedmiu zwycięzców regionalnych plebiscytów.

Na meczach pierwszej dywizji pojawiło się łącznie około sześciuset tysięcy widzów.

Dywizja I

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Play-off o utrzymanie

Dywizja II

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Dywizja III

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

2004
2004 w rugby union
2004 w Nowej Zelandii